Simson SR4-serie, een serie bromfietsen van Simson
Saints Row IV, een computerspel van Volition, Inc.